(83982) Крантор () — коорбитальный астероид Урана из группы кентавров, который движется в орбитальном резонансе с этой планетой 1:1 по сложной подковообразной орбите. Он был открыт 12 апреля 2002 года в рамках проекта NEAT в Паломарской обсерватории и назван в честь Крантора, оруженосца Пелея в древнегреческой мифологии.

Движение этого объекта прежде всего управляется влиянием Солнца и Урана, хотя Сатурн играет важную роль в дестабилизации его орбиты. Процессия узлов орбиты Крантора ускоряет Сатурн, контролируя её эволюцию и стабильность в краткосрочной перспективе.

Судя по абсолютной звёздной величине размеры астероида составляют около 60 км, а в составе в большом количестве присутствует водяной лёд.

См. также 
 Список астероидов (83901—84000)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Урана

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Урана
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии